

Anno 
 628 o 628 a.C.

Codici 
 628 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mulheim-Ruhr, a Mulheim am der Ruhr, nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Matematica 
 628 – numero